Pierrefontaine kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pierrefontaine-les-Varans, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Pierrefontaine-lès-Blamont, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,